Mursi (langue), langue nilo-saharienne de la branche des langues surmiques parlée dans la basse vallée de l'Omo, au Sud-Ouest de l'Éthiopie ;
 Mursis, habitants semi-nomades du sud de l’Éthiopie ;
 Sally Mursi (1968-), artiste et femme transgenre égyptienne.